

Personaggi
 Venustiano Carranza Garza – politico e militare messicano, presidente della Repubblica (1917-1920).

Geografia
 Venustiano Carranza – municipalità del Chiapas
 Venustiano Carranza – municipalità del Michoacán
 Venustiano Carranza – municipalità di Puebla
 Venustiano Carranza – delegazione di Città del Messico
 Aeroporto Internazionale Venustiano Carranza – aeroporto di Monclova